Сёстры Нопола — финские детские писательницы:
 Нопола, Синикка (1953—2021)
 Нопола, Тийна (род. 1955)
Пишут как в соавторстве, так и самостоятельно.

Наиболее известны две серии книг, написанных ими в соавторстве:
 Heinähattu ja Vilttitossu («Соломенная Шапочка и Войлочная Тапочка»), 1989—2006;
 Risto Räppääjä («Ристо Рэпер», с 1997, серия не закончена).